Depuis 2004 Dokeos propose une plate-forme d'apprentissage en ligne (ou LMS) aux entreprises qui forment et évaluent en ligne les compétences de leurs collaborateurs. Dokeos est un acteur majeur de la formation en ligne en France où plus de 500 entreprises l'utilisent au quotidien.

Dokeos est aussi un réseau de sociétés de services qui fournissent du conseil et d'autres services : conseil, développement, formation, notamment auprès de grandes entreprises et des administrations publiques.

Modules 
Dokeos a une organisation modulaire ; chacun des modules a une mission spécifique :
 Agenda,
 Documents du cours : Soit on importe des documents bureautiques : , , , . Soit on crée des pages web grâce à un système de gabarit ou modèles ;
 Quiz : Il s'agit ici d'exercices à réponse fermée et ouverte: Questionnaire à choix multiples, remplir les blancs, apparier, réponse multiple, images cliquables () et questions ouvertes. Les exercices peuvent être accompagnés d'images, sons et animations. L'outil offre aussi une galerie de 30 modèles d'activités de formation ;
 Outil Auteur : Production de cours multimédia en ligne avec vidéos, animations, personnage, modèles de pages ;
 Parcours pédagogique à la norme SCORM qui peuvent être produits dans la plate-forme, importés et exportés ;
 Oogie, conversion des présentations  et  en parcours pédagogiques ;
 Groupes de travail : Donne accès à un espace de documents partagés ainsi qu'à un forum privé ou non. Une fois un document finalisé, il peut être publié pour l'ensemble des inscrits ;
  ou Cartes heuristiques ;
 Réseau social ;
  : utiles pour les apprenants qui demanderaient de l'aide à une encadrant (à un moment fixé) ;
 Vidéo-conférence en  ;
 Annonces : Envoyer un courriel à l'ensemble des inscrits ou à une partie d'entre eux. Les annonces à tous sont également sauvegardées dans une liste pour archive visible depuis le site du cours ;
 Enquêtes avec retour statistique ;
 Communication de données visuel pour un suivi des apprentissages.

Ses modules assez variés le rendent aussi efficace dans l'enseignement que dans le travail collaboratif.

Marque   
Dokeos est une marque déposée de Thomas De Praetere.

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel écrit en PHP
Plate-forme pédagogique